Боздаг може да се отнася за:

 Боздаг, планина в Егейска Македония, Гърция;
 Боздаг, (, в древността Tmōlos ) планина в Западна Мала Азия, Турция;
 Боздаг, планина в Азербайджан.